Señorita (film), een film uit 1927
 Señorita (Justin Timberlake), een single van Justin Timberlake 
 Señorita (Kay One), een single van Kay One feat. Pietro Lombardi
 Señorita (Shawn Mendes en Camila Cabello), een single van Shawn Mendes en Camila Cabello
 een klein soort sigaar, gerold in papier